

Geografia 
 Dündar – villaggio nel distretto di Akıncılar in Turchia

Persone 
 Can Dündar – giornalista e editorialista turco
 Uğur Dündar – giornalista turco
 Ümit Dündar – generale turco